Doe (rivier), rivier in Yorkshire, Engeland
 Doe (tractor), tractormerk in het Verenigd Koninkrijk
 Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE), politieke partij in Suriname
 Doe-gezelschap, een Surinaams type danstheater uit de koloniale tijd met maatschappelijke thema's
 Diergeneeskunde Outdoor Event (DOE), jaarlijks terugkerend evenement rondom de diergeneeskunde en het dier op de buitenterreinen van de faculteit diergeneeskunde te Utrecht.
 Doe (2018), Amerikaanse film uit 2018